Иоганн Георг II:
 Иоганн Георг II (1613—1680) — курфюрст саксонский из династии Веттинов.
 Иоганн Георг II (1627—1693) — князь Ангальт-Дессау из дома Асканиев, генерал-фельдмаршал Бранденбурга.
 Иоганн Георг II Саксен-Эйзенахский (1665—1698) — герцог Саксен-Эйзенахский.